Сан-Фелиу-де-Льобрегат (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Льобрегат. Занимает площадь 11,81 км². Население — 43112 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 11 км.

Города-побратимы 
  Эстели, Никарагуа

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial de San Feliu de Llobregat
 Patrimonio histórico-artístico de Sant Feliu de Llobregat

Муниципалитеты Барселоны